Combolcha kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Kombolcha (ort), Amhara, 
 Combolcha Airport, flygplats, 

Robotskapade Etiopienförgreningar